Ло́ра Де́ннис (, род. 3 сентября 1987 года) — канадская женщина-рестлер. В настоящее время выступает в All Elite Wrestling (AEW) под именами Элли () и Зайка ().

Наиболее известна по работе в Impact Wrestling, где является бывшей двукратной чемпионкой Impact среди нокаутов. Она также выступала за Great Canadian Wrestling, NCW Femmes Fatales, Shimmer Women Athletes, Shine Wrestling, Women Superstars Uncensored (WSU) и Combat Zone Wrestling (CZW) под именем Черри Бомб.

Карьера в рестлинге

Канада (2005—2016) 
В возрасте 18 лет подписала официальный контракт с рестлерским центром Squared Circle Training, начала тренировки под руководством Роба Эчеверри, который и предложил ей использовать псевдоним «Черри Бомб». Дальнейшие тренировки она проводила под руководством Дерека Уайльда. Дебют состоялся в мае 2005 года в Ошаве. Первым поединком против неё стал поединок в рамках PWA против Мелиссы Мон (она же Твенти-Фёст Сенчури Фокс), состоявшийся 22 июля 2005. Черри участвовала в Элитном Турнире Восьми (), но вылетела из него уже в первом раунде, прогриав бой Дани Ривитц. Той же ночью в рамках турнира состоялся командный поединок с участием Черри Бомб и Кристал Бэнкс против Тайаны Рингер и Лашас Лили, в котором Черри снова потерпела неудачу. Первую победу она одержала над Сенчури Фокс на турнире PWX. В январе 2006 года она вышла в финал женского турнира PWA, в котором снова уступила Сенчури Фокс.

В 2008 году Черри выступила в Оттаве на городском чемпионате. В том же году ей удаётся выиграть Классический чемпионат по рестлингу (): на пути к победе Черри одержала победу над Ивелин, Алекссис и Джейми Ди. 5 сентября 2009 она появилась в дебюте шоу NCW, где была повержена рестлером Сарой Дель Рей. 6 февраля 2010 в рамках NCW она одержала первую победу, одолев Мистресс Бельмон за счёт пинфола. На третьем подряд шоу NCW она должна была сразиться с Даффни, но этого не произошло.

Great Canadian Wrestling 
1 мая 2006 Черри Бомб дебютировала в турнире Большого Канадского Рестлинга (), познакомившись с Джейк О’Рейлли, будущей подопечной. В 2006 году она выступила на аниме-шоу Super Hardcore Anime Wrestling Expo, приуроченному к 10-летнему юбилею Anime North Convention в рамках Great Canadian Wrestling Expo. В команде «Sailor Moon» с ЛуФисто и Даркстоном ей удалось одолеть команду «Ракета» () в составе Тимоти Далтона, Пандоры и Стива Брауна. В турнире за чемпионский пояс W.I.L.D. 18 ноября она одолела Портию Перес в первом раунде, но в полуфинале проиграла будущей победительнице Сирельде. В начале 2007 года Черии продолжила соревнования в рамках GCW: 12 января вместе с Хейденом Дестройером она одержала победу в командном матче против Коди Динера и Портии Перес на шоу New Year’s Evil, а также вместе с Сирельдой 13 апреля победила Динну Конду и Аурору. 14 апреля ей удалось завоевать титул чемпионки W.I.L.D. благодаря победам над действовавшей чемпионкой Эприл Хантер, а также Хэйли Роджерс и Мисс Данайей в турнире на выбывание в рамках шоу Anarchy in Angus. Титул ей удалось защитить после того, как Саутсайд Стрэйнджерлетт была дисквалицифирована. Спустя два месяца всё-таки Мисс Данайя на шоу Random Acts of Violence 22 июня отобрала титул у Черри. 7 сентября 2007 в поединке против Данайи она получила перелом шеи, хотя и сумела довести бой до победы. Из-за травмы Черри вынуждена была пропустить девять месяцев.

США 
19 октября 2008 Черри Бомб, уже восстановившаяся после перелома шеи, дебютировала в США на шоу Shimmer Women Athletesкак часть дивизиона SPARKLE, проиграв Мелани Круиз. В июне 2010 года она появилась на турнире Women Superstars Uncensored, где уступила Дэйзи Хейз. 17 мая 2010 её пригласили на пробный поединок в рамках WWE Raw, там она появилась вместе с Голдастом. В марте 2011 года Черри перешла в чемпионат Флориды ().

5 декабря 2013 года Черри Бомб появилась в TNA под своим настоящим именем — Лора Деннис, приняв участие в открытом вызове Гейл Ким. Поединок закончился поражением Черри Бомб. 23 марта 2016 года подписала контракт с TNA, где позднее появилась под именем Элли.

Япония 
В ноябре 2010 года Черри Бомб приехала в Японию: вместе с Секси Стар и Мэдисон Иглз она участвовала в поединке против Хейли Хэтред, Йосико Тамуры и Макото, который проиграла. Позднее она выступила на Супершоу FMW, вместе с Секси Стар одержала победу над Сенри Куроки и Каори Йонейама. В июле 2012 года вернулась в Японию, 28 июля дебютировала в рамках турнира Ice Ribbon победой над Куруми. На следующий день во время разогрева перед поединком Кайентай Додзё и Рейны X участвовала в командном поединке с Аки Камбаяси против Алекс Ли и Бэмби (Черри и Аки победили).

All Elite Wrestling (с 2019) 
21 марта 2019 года было объявлено, что Элли подписала контракт с новым рестлинг просушенном All Elite Wrestling (AEW)

Личная жизнь 
В 2010 году Деннис снялась в обнажённом виде для календаря, средства от продажи которого были направлены в Канадский фонд по борьбе против рака груди. В том же году она снялась в фильме «Сопротивление» (). 

21 сентября 2013 года Деннис вышла замуж за рестлера Джесси Гильметта, более известного в AEW как Блейд.

В рестлинге 

 Завершающие приёмы
 B.S.E. — Best Superkick Ever (Мощный удар ногой в голову)
 Cherry Popper (Удар соперника лицом об ринг в падении)
 Bridging double chickenwing (Прогиб на мост с болевым приёмом на обе руки)
 Фирменные приёмы
 The Cherry Choke (Удушающий приём на верхем канате)
 Diving crossbody (Ныряющее кроссбоди)
 Lou Thesz press (Задавливание в стиле Лу Теша)
 Bomb’s Away (Удар в голову ногой в прыжке)
 Tilt-a-whirl headscissors (Ножницы в прыжке вокруг шеи соперника)
 Подопечные
 Джейк О’Рейлли
 Пеппер Паркс

Достижения 

 Classic Championship Wrestling
 Двукратная чемпионка CCW
 Great Canadian Wrestling
 Чемпионка W.I.L.D.
 Ontario Indy Wrestling Awards
 Женщина-рестлер года 2009
 Ontario Wrestling’s Indy Elite
 Лучший рестлер 2009 года по версии OWIE Top 30
 Pro Wrestling Illustrated
 40-е место в списке лучших женщин-рестлеров 2011 года по версии PWI
 Pro Wrestling Xtreme
 Чемпионка PWX
 Shimmer Women Athletes
 Командная чемпионка Shimmer (1 раз) — с Кимбер Ли
 Shine Wrestling
 Командная чемпионка Shine (1 раз) — с Кимбер Ли
 Total Nonstop Action Wrestling
 Чемпион TNA среди нокаутов (2 раза)
 Women Superstars Uncensored
 Чемпионка WSU (1 раз, действующая)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Impact Wrestling
 Профиль на сайте VSplanet

Женщины-рестлеры Канады
Рестлеры, известные под псевдонимами
Сотрудники All Elite Wrestling
Менеджеры в рестлинге